

Sciences et techniques 
En botanique :
 la tige d'une plante grimpante est volubile si elle s'enroule autour de son support, par thigmotropisme ;
 par extension, une plante volubile est une plante grimpante dont les tiges sont volubiles ;
 en taxonomie le mot volubile, nominatif neutre singulier d'un adjectif latin signifiant « qui tourne, qui s'enroule », est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Anthroponyme 
 Le Maître aux mains volubiles est un peintre flamand anonyme d'enluminures, actif à Bruges dans les années 1470-1480.

Épithète spécifique